Paul McGuigan ist der Name folgender Personen:

* Paul McGuigan (Regisseur) (* 1963), britischer Filmregisseur
 Paul McGuigan (* 1971), britischer Musiker, Gründungsmitglied von Oasis